Ulica Bytomska – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Bytomska w Katowicach
 Ulica Bytomska w Piekarach Śląskich
 Ulica Bytomska w Świętochłowicach
 Ulica Bytomska w Tarnowskich Górach

Bytomska